Le Sonnet 95 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : HOw ſweet and louely doſt thou make the ſhame,
Which like a canker in the fragrant Roſe,
Doth ſpot the beautie of thy budding name?
Oh in what ſweets doeſt thou thy ſinnes incloſe!
That tongue that tells the ſtorie of thy daies,
(Making laſciuious comments on thy ſport)
Cannot diſpraiſe,but in a kind of praiſe,
Naming thy name, bleſſes an ill report.
Oh what a manſion haue thoſe vices got,
Which for their habitation choſe out thee,
Where beauties vaile doth couer euery blot,
And all things turnes to faire,that eies can ſee!
   Take heed(deare heart)of this large priuiledge,
   The hardeſt knife ill vſ'd doth looſe his edge.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

095